Сезон 2010 является 61-м в истории футбольного клуба «Черноморец» и охватывает период с 15 января по 15 ноября 2010 года. Сезон стал 1-м после вылета из первого футбольного дивизиона в 2009 году. «Черноморец» за 3 тура до финиша обеспечил себе первое место и выход в первый дивизион.

Состав команды 

Игрок под звездочкой, играл под одним номером первым.
 Главный тренер  Хазрет Жангериевич Дышеков 1965

Контрольные матчи

Первый сбор (Новороссийск, 15 января — 5 февраля 2010)

Второй сбор (Новороссийск, 9 - 19 февраля 2010)

Третий сбор (Новороссийск, 19 февраля - 5 марта 2010)

Четвертый сбор (Новороссийск, 10 - 23 марта 2010)

Пятый сбор (Новороссийск, 28 марта - 9 апреля 2010)

Чемпионат России 2010. Второй дивизион ПФЛ. Зона Юг

Результаты по турам

Статистика выступлений в Втором дивизионе

Результаты матчей

Первый круг 
1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

5-й тур

6-й тур

7-й тур

8-й тур

9-й тур

10-й тур

11-й тур

12-й тур

14-й тур

15-й тур

16-й тур

17-й тур

Второй круг 
18-й тур

19-й тур

20-й тур

21-й тур

22-й тур

23-й тур

24-й тур

25-й тур

26-й тур

27-й тур

28-й тур

30-й тур

31-й тур

32-й тур

33-й тур

34-й тур

Турнирная таблица

Кубок России 2010-2011 

26 апреля 2010 года ФК Черноморец в восемнадцаиый раз в своей истории стартовал в розыгрыше Кубка России.

Результаты матчей 
1/256 финала

1/128 финала

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

Кубок ПФЛ 2010 

Благодаря победе в Втором дивизионе зоны «Юг», Черноморец смог участвовать в Кубке ПФЛ.

Результаты матчей 
1-й тур

2-й тур

3-й тур

4-й тур

Турнирная таблица

Бомбардиры 

В скобках голы с пенальти.

Примечания

См. также 
 ФК «Торпедо» Москва в сезоне 2010
 ФК «Чита» в сезоне 2010

2010
Черноморец Новороссийск